On retrouve le mot Abrolhos dans :
 archipel des Abrolhos, un archipel brésilien, dans l'océan Atlantique ;
 bataille des Abrolhos, qui eut lieu au large de cet archipel ;
 parc national marin des Abrolhos, situé dans l'archipel ;
 Houtman Abrolhos, un archipel australien, dans l'océan Indien.